T46 kan syfta på:
T46 (lok) – en typ av diesellok
T46 (motortorpedbåt) – en svensk motortorpedbåt